Иоганн (Ханс) Филипп Лемке (), ; 1631, Нюрнберг — 13 апреля 1711, Стокгольм) — немецко-шведский художник-баталист, график и офортист, с 1683 года работавший при шведском королевском дворе.

Биография

Сын сержанта гвардии, участник Тридцатилетней войны. Посещал школу в Гамбурге, с 1642 по 1647 год учился живописи у Якоба Вейера. Затем отправился в Харлем, где учился у Якоба де Вета с 1649 по 1651 год. После этого вернулся в Нюрнберг и работал помощником гравера Георга Штрауха (1613–1673). В 1653 году был зарегистрирован как «Мастер» в родном городе за его картину, изображающую сражение израильтян против Амаликитян.

В 1653—1657 годах стажировался в Риме у Питера ван Лара и Жака Куртуа́. 

В 1660-х годах его работы заинтересовали Давида Клёккер-Эренстраля и Эрика Дальберга, после чего в октябре 1683 года он был приглашён ко двору шведского короля Карла XI.

Сотрудничал с генерал-директором фортификации Швеции Эриком Дальбергом при создании им проектов крепостных сооружений. Первые известные батальные полотна датируются 1684 годом — «Сражение при Хальмстаде» и «Битва при Лунде». Создал ряд картин для верхней галереи дворца Дроттнингхольма (1684) , затем последовали полотна, изображающие подвиги короля Карла X в нижней галереи, всего двадцать четыре картины. 

Сздал большое количество офортов на библейские темы и небольшие картины, которые оставил без подписи. Многие из них  приписывались другим художникам. В числе его учеников был Карл Густав Тессин, ставший видным дипломатом.

Картины художника ныне хранятся в Национальном музее Швеции, Библиотеке Уппсальского университета, Гётеборгском художественном музее и др.

Примечания

Ссылки 
Johann (Hans) Philip Lemke 

Придворные художники
Художники-баталисты Швеции
Художники-баталисты Германии
Гравёры Германии
Гравёры Швеции
Графики Швеции
Графики Германии
Иммигрировавшие в Швецию из Германии